Sunila ist der Name folgender Orte:

 Sunila (Kotka), ein Ortsteil der finnischen Gemeinde Kotka

Sunila ist der Familienname folgender Personen:

 Juho Sunila (1875–1936), finnischer Politiker